McCray peut renvoyer à :
 Danielle McCray (1987-), basketteuse américaine.
  (1962-), rappeur américain, membre du duo La Bouche.
 Larry McCray (1960-), chanteur et un guitariste de blues américain.
 Marie McCray (1985-),  actrice pornographique américaine.
 Nikki McCray (1971-), basketteuse et entraîneuse de basket-ball américaine, double championne olympique.
 Rodney McCray (1961-), basketteur américain.
 Sid McCray (?-2020), chanteur punk américain.